Николáй Николáевич Саксóнов (, с. Серга, Пермский уезд, Пермская губерния, РСФСР, СССР — , Электроугли, Ногинский район, Российская Федерация) — советский тяжелоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр в Хельсинки (1952), заслуженный мастер спорта СССР.

Биография 
Родился в семье врача.

Участник Великой Отечественной войны. Воевал в звании сержант на Западном фронте с 1942 года. Служил сначала разведчиком, а потом командиром разведывательного отделения 243 отдельной разведывательной роты 618-го стрелкового полка 159-й Краснознаменной ордена Суворова Витебской стрелковой дивизии 31-й Армии.

Награждён орденом Красной Звезды за взятие «языка». Награждён орденом Отечественной войны II степени и двумя медалями «За отвагу». Имел три ранения. В 1944 году был тяжело ранен и отправлен в госпиталь в Свердловск.

За установление мирового рекорда в Ливане, награждён орденом Ливанского Кедра.

Выступал за клубы:
 1947—1950 гг. «Локомотив» (Свердловск),
 1951—1953 гг. СКА (Свердловск),
 1954 г. — «Динамо» (Волгоград).

Чемпион мира и Европы 1953 г. (337,5 кг в троеборье), серебряный призёр Олимпийских игр в Хельсинки 1952 (332,5 кг). Установил 12 мировых рекордов. Чемпион СССР (1949, 1952, 1953).

Выступал на соревнованиях в возрасте 50 лет.

После ухода из большого спорта работал участковым врачом. В 1969 г. защитил диссертацию. Кандидат медицинских наук, доцент. Возглавлял кафедру атлетики Государственного Центрального института физической культуры.

Примечания

Ссылки 
 http://www.rfwf.ru/federation/news/784.html
 http://oblnews.ru/news/2464.html

Тяжелоатлеты СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Кавалеры Национального ордена Кедра
Кандидаты медицинских наук
Преподаватели Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма‎